Соревнования по дзюдо на летних Олимпийских играх 1988 проходили с 25 сентября по 1 октября. Наибольшее число медалей завоевали спортсмены СССР.

Медалисты

Страны 

Болгария, Канада, Китай, Новая Зеландия, Чехословакия по разу занимали 5-6 места (1,5 очка).

Результаты

60 кг

65 кг

71 кг

78 кг

86 кг

95 кг

св. 95 кг

Навигация